Запросы «Всемирный календарь», «Постоянный календарь», «Стабильный календарь» и «Календарная реформа» перенаправляются сюда.
Стаби́льный календа́рь (постоя́нный календарь, всеми́рный календарь) — проект календаря, в котором номера дней, дни недели, месяцы и год согласованы лучше, чем в григорианском календаре, причём за каждым днём года закрепляется постоянный день недели. Предлагалось множество подобных проектов, один из них — календарь Армелина — обсуждался в 1953—1954 годах в ООН.

Основная теория изменения григорианского календаря 
С астрономической точки зрения современный григорианский календарь является достаточно точным и по существу не требует никаких изменений. Говоря о его реформе (уже несколько столетий), имеют в виду не изменение типа календаря или введение новых приёмов счёта високосных годов. Речь идёт исключительно о таком перегруппировании дней в году, чтобы уравнять длину месяцев, кварталов, полугодий, чтобы ввести такой порядок счёта дней в году, при котором новый год приходился бы на один и тот же день недели, например, на воскресенье (а также — первый день квартала, ещё лучше — первый день месяца). Недостатки григорианского календаря:
 разная продолжительность месяцев, кварталов и полугодий
 дни недели не совпадают с датами
 число рабочих дней колеблется от 23 до 27 в месяц при шестидневной и от 19 до 23 дней в месяц при пятидневной рабочей неделе.
 начало года не связано с астрономическими или иными природными явлениями

История 
В 1849 году французский философ Огюст Конт (1798—1857) предложил календарь с 13 месяцами, каждый из которых длится по четыре недели (28 дней), годы в котором начинаются 1 января, которое всегда приходится на понедельник, Месяцы в его календаре были названы именами Аристотеля, Архимеда, Гомера, Данте, Цезаря, Шекспира и т. п. Недостаток 13-месячных календарей в том, что в них год нельзя разделить на равные полугодия или кварталы.

Итальянец  (1763—1845) предлагал проект календаря с «пустыми»/«вненедельными» днями, которые не являлись бы днями недели или месяца в календарном году длиной 364 дня (52 недели).

В статье «Реформа календаря» Густав Армелин изложил свой проект на конкурс Французского астрономического общества на лучший проект всемирного календаря. Этот календарь делился на четыре равных квартала по 91 дню (13 полных недель). Для согласования календарного и тропического года перед первым января вводился вненедельный день под названием «первый день нового года».

Кумранский календарь из пещеры близ поселения Хирбет Кумран (Иордания, побережье Мёртвого моря) также делился на 4 одинаковых квартала по 91 дню. Новый год всегда начинался со среды.

Недостатки григорианского календаря 
 Неодинаковая продолжительность месяцев (28, 29, 30, 31 день);
 неравенство кварталов (90, 91, 92 дня);
 неравенство полугодий (181, 182, 184 дня);
 несогласованность номеров дней в месяце с днями недели;
 наступление каждого нового года начинается с другого дня недели;
Последствия этих недостатков:
 усложняется работа плановых и финансовых органов;
 неделя начинается в одном месяце или квартале, а заканчивается в другом.

Вопрос о реформе календаря стал обсуждаться ещё в XIX веке, когда были названы указанные недостатки действующего календаря. Однако из-за астрономически определённой длины солнечного (тропического) года в сутках, выражающейся не кратным 7 и даже не целым числом, составить универсальный календарь, который подходил бы на каждый год как трафарет, невозможно.

Проекты, нарушающие непрерывность счёта дней семидневной недели

Календарь Армелина 
Проект Календарь Армелина предлагает календарный год считать содержащим 4 квартала по 91 дню (по 13 полных недель). Продолжительность года 364 дня; начало каждого квартала всегда приходится на один и тот же день недели. Для согласования с тропическим годом в конце каждого года необходимо добавлять один вненедельный день («День мира») и один раз в 4 года после 30 июня добавлять второй вненедельный день («День високосного года»).

Этот вариант календаря предлагает Всемирная ассоциация календарей. В 1954 году он был одобрен Экономическим и социальным советом ООН, однако его введению из религиозных соображений воспротивились некоторые страны, в том числе США и Великобритания.

Недостаток этого проекта в том, что он нарушает непрерывность счёта семидневной недели. Именно с днями недели определяются религиозные праздники, например пятница — в исламе, суббота — в иудаизме и воскресенье в христианстве. На воскресенье всегда приходится Пасха, Вход Господень в Иерусалим и День Святой Троицы.

 * — День високосного года. 
 ** — День мира и дружбы народов — ежегодный международный праздник.

Календарь Конта 
В году также 364 дня.
Год в календаре Конта состоит из 13 месяцев, месяц из 4 недель, неделя из 7 дней.
Один вненедельный день вставляется после XIII месяца.
В високосном году ещё один вненедельный день вставляется после VI месяца.
Данный календарь также можно разделить на 2 полугодия по 26 недель и 4 квартала по 13 недель.

Симметричный календарь

Календарь Гильбурда 

В этом календаре 31 декабря бывает только в високосном году.

Недостатки проектов 
 Нарушение непрерывности счёта дней семидневной недели.
 Крупные разногласия и критика людей, привыкших к обычному календарю.

Проекты, не нарушающие непрерывности счёта дней семидневной недели

Решение недостатка у первых двух проектов 
Этот недостаток может быть преодолён путём включения не отдельных вставных дней, а целой вставной недели. Порядок добавления вставной недели на примере двух циклов:

 в 62-летнем цикле 51 год простой (364 дня) и 11 лет високосных (364+7 дней). 62-летний цикл позволит устранить смещение начала года по сезонам (расхождение в 1 сутки за 3875 лет).
 в 28-летнем цикле 23 года простых (364 дня) и 5 лет високосных (364+7 дней). В 32 по счёту цикле: 24 простых года и 4 високосных, так как набегает лишняя неделя, поэтому одну високосную неделю нужно пропустить, чтобы синхронизироваться с тропическим годом.

При этом 53-ю неделю високосного года предлагается сделать нерабочей и использовать для проведения международных праздничных мероприятий, спортивных игр (типа олимпийских) и т. д.

Год делится либо на 13 месяцев по 28 дней (4 недели), либо в каждом из 4 кварталов 3 месяца (31, 30, 30 дней).

13-месячный календарь с високосной неделей 

Каждый месяц всегда начинается с понедельника, каждая дата в любом месяце привязана к одному и тому же дню, в году 364 дня при этом нет дней без счёта (вненедельный день).

Пример високосной недели в 28-летнем цикле.

Високосную неделю необходимо будет добавлять пять раз в течение 28 летнего цикла. Для удобства запоминания это можно делать в таком порядке: через 6 лет, через 5 лет, через 6 лет, через 5 лет, через 6 лет (високосным годом при таком расчёте будет 6, 11, 17, 22 и 28 годы цикла). Затем цикл снова повторяется. Високосная неделя в високосном году добавляется после 13 месяца и не входит в состав месяца, чтобы не нарушать принцип «одна дата — один и тот же день» и 28 дней в месяце. В високосном году будет 371 день и 53 недели. В IV квартале такого года будет 98 дней и 14 недель.

На 28 год происходит синхронизация с григорианским календарём и тропическим годом. За 896 лет (32 полных цикла по 28 лет) при использовании такого календаря набегут лишние 7 дней (1 день каждые 128 лет), поэтому для синхронизации с тропическим годом в 896 году или по окончании 32 по счёту цикла нужно пропустить одну високосную неделю. То есть, в 32-ом по счёту цикле високосных недель будет не 5, а 4 (28 год 32 цикла будет простым).

В 28 годах позитивного календаря — 10227 дней, 32 цикла (896 лет) х 10227 дней в 1 цикле = 327264 дней; 896 лет х 365,2421897 суток в 1 тропическом году = 327257дней; 327264 дней — 327257дней = 7 дней.

В этом плане 62-летний цикл гораздо точнее.

В 62 годах цикла (где 51 год простой (364 дня) и 11 лет високосных (371 дней)) — 22645 дней. За 992 года (при 16 кратном повторе такого цикла) набежит 362320 дня. 992 года х 365,2421897 суток в 1 тропическом году = 362320,25. При том, что сам тропический год станет за тысячелетие немного меньше и разница в конечном итоге будет ещё меньше четверти дня.

По сути, 62-летний цикл является усовершенствованным 28-летним (те же високосные годы — 6, 11, 17, 22, 28) циклом, благодаря которому отпадает необходимость пропускать по прошествии определённого периода повторов цикла високосную неделю.

Сложность таких календарей в «плавающих» високосных годах. То есть, необходимо будет дополнительно иметь календарь високосных лет, хотя его расчёт будет не сложен при знании принципов симметричного распределения високосных лет в 62 летнем цикле (7 промежутков между високосными годами по 6 лет и 4 промежутка — по 5 лет. Расположены они зеркально. Всего в одном цикле 11 високосных лет).

Как вариант, год при такой системе исчисление для удобства можно писать в формате календарный год/год в цикле: 2020/1, 2021/2, 2080/60 и т. д.

Вводить такое летоисчисление стоит сразу после окончания високосного года по григорианскому календарю, когда 1 января невисокосного года приходится на понедельник. Ближайший такой год — 2029.

См. также 
 Советский революционный календарь
 Французский республиканский календарь
 Международный фиксированный календарь
 Пятидневка#Универсальный симметричный календарь-пятидневка

Ссылки 
 Всемирный постоянный календарь

Примечания